Por Moreira César pode referir-se a:

 Antônio Moreira César - militar brasileiro
 Moreira César - distrito do município de Pindamonhangaba

Desambiguação